

Прізвище

 Реймонд Фелтон (1984) — американський баскетболіст, захисник.
 Томас Фелтон (1987) — британський актор.

Топонім

 Фелтон — місто, штат Делавер
 Фелтон — місто, штат Міннесота
 Фелтон — місто, штат Пенсільванія
 Фелтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Англійські прізвища